Nationaal Publiciteits Bureau, exploitant van lichtmastreclame.
Nederlandsche Padvindersbond
Nederlandse Politiebond, vakbond.
Nederlandse Poolbiljart Bond.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB (Nederlandse Protestantenbond), vrijzinnig kerkgenootschap.